Kod linii ICAO
 Kod linii IATA